John Alvin ist der Name folgender Personen:

* John Alvin (Schauspieler) (1917–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 John Alvin (Künstler) (1948–2008), US-amerikanischer Künstler